Mahomet pode se referir a:

Mahomet (cidade) — Cidade ianque;
Mahomet (islã) — Um dos nomes do profeta Maomé.